Kenmooreana är ett släkte av insekter. Kenmooreana ingår i familjen rundbladloppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Rundbladloppor
Kenmooreana